Narros del Castillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Narros del Castillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Narros del Castillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar